

Cinema 
In America - Il sogno che non c'era (In America) – film del 2002 diretto da Jim Sheridan

Letteratura 
In America – romanzo di Susan Sontag del 1999

Musica 
In America – EP dei Britny Fox del 1986
In America – album di Kenny G del 2001
In America – album di Brigantony del 2008